Реформатський Олександр Миколайович — радянський хімік.
 Реформатський Олександр Олександрович — російський лінгвіст, доктор філологічних наук
 Реформатський Сергій Миколайович — хімік-органік, член-кореспондент АН СРСР